San Juan de los Cayos peut désigner :

Toponymes 
 San Juan de los Cayos : chef-lieu de la municipalité d'Acosta dans l'État de Falcón ;
 San Juan de los Cayos : l'une des 4 paroisses civiles de la municipalité d'Acosta dans l'État de Falcón.

Homonymie de toponyme